Iroquois (Dakota del Sud)
 Iroquois (Illinois)
 Iroquois Point